Peter Palshøj kan henvise til flere artikler:

 Peter Koch Palshøj - dansk generalsekretær i SAMAK
 Peter Palshøj (TV-vært) - dansk tv- og radiovært